Федерація — одна з форм державного устрою
 Федерація — організація, те ж саме, що й асоціація
 Федерація — архіпелаг штучних островів у Краснодарському краю

Назва 
 «Федерація» — архітектурний комплекс з двох хмарочосів у Москві
 «Федерація» — проект російського багатоцільового пілотованого космічного корабля

Див. також 
 Анархічна федерація
 Конфедерація (значення)